

Letteratura 
 La musica del sangue o L'ultima fase (Blood Music) – romanzo di Greg Bear del 1985
 Musica mortale (Blood Music) – romanzo di Jessie Prichard Hunter del 1993

Musica 
 Blood Music – album dei Chapterhouse del 1993
 Blood Music – album dei Dead Celebrity Status del 2006